Patella asprea är en snäckart. Patella asprea ingår i släktet Patella och familjen skålsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skålsnäckor
asprea